

Акжайик — аул, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Акжайик — село, Каргалинський район, Актюбинська область
 Акжайик — село, Махамбетський район, Атирауська область

Див. також 
 Акжаїицький сільський округ